Інформаційний бюлетень «Редукціон» — всеукраїнське інформаційно-аналітичне видання, основною тематикою якого є державні закупівлі України та інших країн.

Журнал виходить щомісячно (крім серпня) з березня 2006 року тиражем у 500 примірників. Редакція розташована у Харкові за адресою пл. Свободи, 6, 6 пов., к. 601. Головний редактор Островерх Г. В.

Основні рубрики 
 Новини
 Законодавство
 Аналіз змін законодавства
 Консультації
 Незалежний журналістський проект «Медіа-Варта»
 Відповіді читачам
 Інтерв'ю, коментарі
 Публіцистика

Передплатний індекс в каталозі Укрпошти 95913.

Посилання 
 Офіційна сторінка

Українські періодичні видання
Засновані в Україні 2005